Steinerner Graben heißen folgende Gewässer und Täler:

 Steinerner Graben (Gschwandlbach), rechter Zufluss des Gschwandlbach (zum Lindenbach, zur Ramsach) nach Grafenaschau, Gemeinde Schwaigen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Steinerner Graben (Sinn), rechtes Bachtal zur Sinn vor Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Steinerner Graben (Wern), linkes Seitental zur Wern gegenüber Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Steingraben